klub hobbystyczny – jedna z form zrzeszania się ludzi o tym samym hobby
 klub nocny – miejsce, w którym organizowane są występy lub imprezy muzyczne
 klub parlamentarny – jedna z form zrzeszenia posłów i senatorów
 klub sportowy – jedno- lub wielosekcyjna organizacja sportowa
 klub piłkarski – jeden lub więcej zespołów zawodników, występujących w rozgrywkach piłkarskich (głównie ligowych)
 klub szkolny – miejsce, w którym uczniowie przychodzą w wolnych godzinach lekcyjnych np. rozmawiać, odrabiać lekcje, grać w gry planszowe czy karciane i mogą robić inne zajęcia
 harcerski klub specjalnościowy – jedna z jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego
 klub studencki – klub związany z uczelnią wyższą
 dyskusyjny klub filmowy – zrzeszenie miłośników sztuki filmowej
 klub gejowski – lokal ukierunkowany na klientów LGBT
 klub 27 – określenie muzyków zmarłych w wieku 27 lat
 Klub – singel Kamila Bednarka